Název Přírodní památka Černý důl má více významů:

 Černý důl (přírodní památka, okres Opava) – přírodní památka v okrese Opava
 Černý důl (přírodní památka, okres Česká Lípa) – přírodní památka v CHKO Kokořínsko

Související články 
 Černý důl (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Rychnov nad Kněžnou